TKE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Tenakee (Alaska) (Stati Uniti)